Wydzielanie soku przez korzenie
 Wietrzenie solne